Chris Jackson puede referirse a:

Chris Jackson (futbolista), futbolista neozelandés.
Christopher Jackson (actor), actor estadounidense.
Mahmoud Abdul-Rauf, nacido Chris Jackson, exbalocentista estadounidense.